

Austria 
 Purbach am Neusiedler See – miasto w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung

Inne 
 Purbach – krater